L'edizione 1992 dell'1. divisjon vide le vittorie finali di Bodø/Glimt e Fyllingen.

Classifica finale

Gruppo A

Verdetti del gruppo A 
 Bodø/Glimt promosso nella Tippeligaen.
 Drøbak/Frogn qualificato per i play-off (poi persi contro HamKam e Strømmen).
 Odd Grenland, Pors e Fredrikstad retrocesse nella 2. divisjon.

Gruppo B

Verdetti del gruppo A 
 Fyllingen promosso nella Tippeligaen.
 Strømmen qualificato per i play-off (poi persi contro HamKam e Drøbak/Frogn).
 Stjørdals-Blink, Haugar e Fana retrocesse nella 2. divisjon.

Note

Collegamenti esterni
 
 

Calcio nel 1992
Campionato norvegese di calcio